Dudley House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Dudley House (Kalifornien), NRHP-Nr. 77000362
 Dudley House (New Hampshire), NRHP-Nr. 71000051